Carlos IV de Francia y I de Navarra, conocido en Francia como "el Hermoso"  (Castillo de Creil, Oise, 11 de diciembre de 1294-Vincennes, 1 de febrero de 1328), fue rey de Navarra (con el nombre de Carlos I, conocido como Carlos el Calvo) y de Francia (1322-1328), el decimoquinto y último de la Dinastía de los Capetos directos. Fue conde de La Marche de 1322 a 1328.

Biografía 

Tercer hijo del rey de Francia y de Navarra, Felipe IV, el Hermoso y de la reina Juana I de Navarra, recibió el año 1314 el condado de la Marche.

Sube al trono de Francia a la muerte de su hermano Felipe V de Francia, el Largo gracias a la renovada ley sálica que hacía que las mujeres no pudieran reinar en Francia y que Felipe había usado para asegurarse la corona frente a su sobrina, Juana. Sin embargo, esta misma ley cerró el camino al trono a las hijas de Felipe y Carlos fue consagrado rey en la Catedral de Reims el 21 de febrero de 1322 por el arzobispo Roberto de Courtenay. 

Al encontrar el tesoro real agotado por los abusos del reinado precedente castiga severamente y examina a los banqueros lombardos, cometiendo toda clase de abusos de poder. Trata con el mismo rigor a los malos jueces que a los señores que han acaparado bienes de particulares. Asimismo, hace arrestar a Girard de la Guette, ex superintendente de finanzas de Felipe el Largo, el cual es acusado de haber malversado ciento veinte mil libras.

Durante los seis años que duró su reinado, Carlos IV incrementó los impuestos, impuso trabajos onerosos y confiscó posesiones de aquellos que no eran de su agrado.

Tuvo sangrientos altercados con el rey Eduardo II de Inglaterra  por el homenaje que este vasallo le debía por sus posesiones continentales: los ducados de Guyena y Ponthieu. A partir de 1323 algunos señores de Gascuña, apoyados por los ingleses, intentan incursiones en territorios franceses. Dado que los gascones tienen por señores a bastardos de la nobleza esta guerra fue llamada la Guerra de los Bastardos.

En 1327 ayudó a su hermana Isabel de Francia, la Loba de Francia a luchar contra su marido, Eduardo II de Inglaterra, al que encerró en prisión para, posteriormente, ejecutarlo.

Matrimonio y descendencia 

 En 1307 o 1308, se casa con Blanca de Borgoña (v. 1296-1326), quien posteriormente será condenada por adúltera y encarcelada a inicios del año 1314. El año que subió al trono, el papa Juan XXII anula el matrimonio por razones de consanguinidad.
 
 El 21 de septiembre de 1322 en Provins, se casa en segundas nupcias con María de Luxemburgo quien le dará una hija, María, que no sobrevivirá (1323). El 21 de marzo de 1324, en el transcurso de un viaje a Issoudun en Berry, el carruaje de María de Luxemburgo se vuelca, provocando la muerte de la reina y del niño varón que llevaba.
 
 El 13 de julio de 1325 se casa en terceras nupcias con su prima Juana de Evreux (1310 - 1371), quien da a luz una segunda hija, María (1327-1341), el año siguiente. Y cuando el rey muere en febrero de 1328, ella se encuentra encinta. Es necesario esperar el nacimiento de la criatura para saber si los Capetos conservarán el trono. Nuevamente fue una niña, Blanca (1328-1394), que nació el 1 de abril de 1328. Esta última se casó en 1345 con Felipe de Valois (1336-1375), duque de Orleans e hijo de Felipe VI de Valois.

Ascendencia

Fallecimiento 

Carlos IV murió en Vicennes y se encuentra enterrado junto a su tercera mujer, Juana de Evreux en la Basílica de Saint-Denis. Murió sin dejar un heredero varón con lo que terminaba la línea directa de la Dinastía de los Capetos. Doce años antes, la Ley Sálica comenzó a aplicarse para el control de la sucesión de la corona francesa, lo que eliminaba a la hija de Carlos, María, de la sucesión al trono.

Cuando el rey murió su esposa estaba embarazada. Al ser posible que su futuro hijo fuera un varón, se estableció un periodo de regencia, quedando Felipe de Valois como regente. Dos meses después, la viuda dio a luz a otra niña que no tenía opción al trono. El regente se convirtió en rey (Felipe VI) y en el mes de mayo fue coronado. A partir de ese momento, la Ley sálica fue reinterpretada para prohibir no sólo la posibilidad de que una mujer subiera al trono sino también para eliminar la descendencia femenina de la línea sucesoria.

Sucesión 
En ausencia de descendencia masculina y por la ley sálica que había renovado su hermano y que les había llevado al trono sucesivamente a ambos,  la cuestión sucesoria se planteó en la corte francesa, no así en la navarra, habiendo tres pretendientes al trono (remarcados en negrita en el siguiente esquema):

                                         Felipe III el Audaz (†1285)
                            _|__                     
                            |                                                      |
            Isabel de Aragón (primer matrimonio, †1271)          María de Brabante (segundo matrimonio, †1322)
                |__                           __|_
                |                                  |                         |                | 
    Felipe IV el Hermoso (†1314)        Carlos de Valois †1318        (†1325 Margarita   Luis de Évreux (†1319)
      __|_             |                                          |
     |          |          |         |             |                                          |
  Luis X  Felipe V      Isabel  Carlos IV    Felipe de Valois, VI de Francia     Felipe de Évreux, III de Navarra      
   †1316     †1322         |        †1328                                 
   __|_                |                                                     
  |        |               |
 Juana   Juan I    Eduardo III de Inglaterra
         (†1316)        

 Felipe de Évreux, yerno de Luis X de Francia y futuro Felipe III de Navarra por su matrimonio en 1317 con su prima Juana II de Navarra.
 Eduardo III de Inglaterra, sobrino de Carlos IV, pero descartado por descender por vía femenina (Ley Sálica). Esto fue uno de los motivos desencadenantes de la Guerra de los Cien Años.
 Felipe de Valois, nieto de Felipe III de Francia, sobrino de Felipe IV y primo de Carlos IV, que sería elegido finalmente rey de Francia como Felipe VI de Francia alegando su transmisión de la línea por vía masculina. Esto fue uno de los motivos desencadenantes de la Guerra de los Cien Años al enfrentarse contra Eduardo III de Inglaterra por el trono francés.

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España

Referencias

Bibliografía 
 Echols, Anne and Marty Williams. (1992) An Annotated Index of Medieval Women. Princeton: Markus Wiener.

Enlaces externos 

 (en francés) 

Nacidos en Creil
Reyes de Francia de la dinastía de los Capetos
Reyes de Francia del siglo XIV
Reyes de Navarra